Bastidas peut désigner :

Patronymes 
  (1924-1992), scientifique vénézuélien
 Edgar Bastidas (1869) : ténor vénézuélien ;
 Germán Bastidas (1624 - 2011) : agronome et généticien équatorien ;
 Rodrigo de Bastidas (1445 - 1527) : conquistador espagnol.

Toponymes

Arístides Bastidas : l'une des 14 municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 José Gregorio Bastidas, paroisse civile de la municipalité de Palavecino (Venezuela).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme